Агар:

 Агар — царь скифов, известный из сообщения Диодора Сицилийского, касающегося династической войны на Боспоре в 310—309 гг. до н. э.
 Агар — один из коралловых островов в Бермудах
 Агар-агар — продукт (смесь полисахаридов агарозы и агаропектина), получаемый из красных и бурых водорослей.
 Агар, Джон Самуэль (1773—1858) — английский художник-портретист и гравёр.
 Агар, Джон (1921—2002) — американский актёр фильмов категории B.
 Агар, Жак (1642—1715) — французский художник-портретист.
 Агар, Жан-Мишель (1771—1844) — граф, французский государственный деятель.
 Агар, Мехмет (р.1951) — турецкий политик, занимавший посты министра внутренних дел и министра юстиции.
 Шарль Дагар (первоначально д’Агар; 1669—1723) — французский художник, сын и ученик Жака д’Агара.
 Агар (1832—1891) — сценическое имя французской актрисы Мари Леонид Шарвен.

 См. также
 Агарь